Die folgende Aufstellung enthält Details zu den aktuell 43 Wahlkreisen in Irland bei der Wahl zum Dáil Éireann vom 25. Februar 2011.

Für die Wahl 2011 wurden durch den Electoral Amendment Act im Jahr 2009 einige Änderungen an Wahlkreisen beschlossen. Der Beschluss ging auf Vorschläge der Wahlkreiskommission zurück. Es wurden 3 neue Wahlkreise geschaffen: Limerick, Limerick City und Kerry North-West Limerick. Diese ersetzten die 3 Wahlkreise Limerick West, Limerick East und Kerry North.

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung wurde in 3 Wahlkreisen die Zahl der zu wählenden Abgeordneten angepasst. Dublin West und Louth gewannen je einen Sitz dazu, Dún Laoghaire verlor einen Sitz.

Für 18 Wahlkreise wurden kleinere Gebietsanpassungen beschlossen: Cork East, Cork North Central, Cork North West, Donegal North East, Donegal South West, Dublin North, Dublin North Central, Dublin North East, Dublin South, Kerry South, Kildare North, Kildare South, Laois–Offaly, Meath East, Meath West, Roscommon–South Leitrim, Sligo–North Leitrim und Tipperary North.

Aktuelle Wahlkreise 

Politik (Irland)
Liste (Wahlkreise)